Preußischer Hof steht für:

 Hotel Preußischer Hof (Berlin)
 Hotel Preußischer Hof (Leipzig)
 Preußischer Hofstaat

Siehe auch:
 Hofstaat #Preußen
 Preußenhof